99% steht für:
 Kurzbezeichnung der slowakischen Partei 99% – občiansky hlas
 99% (Album), ein Album der spanischen Band Ska-P (2013)
 99% (Meat Beat Manifesto), ein Album der englischen Band Meat Beat Manifesto (1990)

Siehe auch:
 We are the 99 percent